Премиум-Лига 2018 (Мейстрилига 2018) — 28-й сезон чемпионата Эстонии по футболу со времени восстановления независимости страны. Чемпионом во второй раз в своей истории, не проиграв ни одного матча, стал клуб «Нымме Калью».

Регламент

Общие сведения 
10 клубов-участников сыграют традиционный четырёхкруговой турнир из 36 туров (каждая команда проведёт по четыре матча с каждой из остальных команд — два дома и два в гостях).

Команды, набравшие наибольшее количество очков, будут представлять Эстонию в еврокубках сезона 2019/2020, а команда, занявшая последнее, 10-е место, покинет Премиум Лигу. Клуб, занявший 9-е место будет играть переходные матчи за право остаться в Премиум лиге с командой, занявшей 2-е место в Эсилиге 2018.

Участие лучших команд в еврокубках 
По состоянию на начало чемпионата квота Эстонии на участие в еврокубках была следующей:

Кроме этого одно место в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА 2019/2020 будет предоставлено обладателю Кубка Эстонии 2018. Если кубок выиграет команда, вошедшая в первую тройку чемпионата, то представлять Эстонию в Лиге Европы 2019/2020 будет команда, занявшая 4-е место в чемпионате.

Клубы-участники 

В чемпионате приняли участие 10 клубов, представлявшие семь городов (в том числе четыре клуба из Таллина).

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
В Эсилигу по финансовым причинам выбыл клуб «Калев» Силламяэ. Кроме этого самостоятельное существование прекратил клуб «ФКИ Таллинн», объединившийся с клубом «Левадия».

Чемпионом Эсилиги 2017 стал клуб «Маарду ЛМ», а вице-чемпионом — «Калев» Таллин. Эти клубы должны были войти в Мейстрлигу 2018, однако «Маарду» отказался участвовать в турнире по финансовым причинам. 18 декабря 2017 его заменил клуб «Курессааре», занявший в Эсилиге 2017 5-е место.

{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Клубы и стадионы

Турнирная таблица

Потуровая турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Примечания 

2018
Эстония
Спорт в Эстонии в 2018 году